A Decade of Destruction, Volume 2 — друга збірка американського хеві-метал гурту «Five Finger Death Punch», представлена 9 жовтня 2020 року під лейблом Better Noise Music

Список пісень

Учасники запису 

 Іван Муді — вокал
 Золтан Баторі — ритм-гітара
 Кріс Кейл — бас, бек-вокал (треки 1–5, 7–11, 14–16), вокал на «Broken World»
 Чарлі Енген — ударні на «Broken World»
 Енді Джеймс — соло-гітара на «Broken World»
 Джеремі Спенсер — ударні (треки 1–2, 4–17)
 Даррелл Робертс — гітари у «Never Enough»
 Джейсон Гук — гітари (треки 1–2,4–11,13–17)
 Метт Снелл — бас (треки 6,12,13,17)

Чарти

Примітки 

Альбоми Five Finger Death Punch